Iwona de Pétry właściwie Iwona Maria Petry (1929–2022) – polska aktorka dziecięca znana między innymi z filmu Przez łzy do szczęścia (1939)
 Iwona Petry (ur. 1975) – polska aktorka

Przypisy